Topobates är ett släkte av kvalster. Topobates ingår i familjen Scheloribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Topobates